Амелія Адамо — шведська журналістка та громадська діячка
 Сальваторе Адамо — італійсько-бельгійський автор і виконавець пісень